Seznam polkov z zaporedno številko 99.

Seznam 
 Pehotni
 99. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 99. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 99. pehotni polk (Wehrmacht)
 99. strelski polk (ZSSR)
 99. gorski polk (Wehrmacht)
 99. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 99. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 99. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 99. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi